Název Hradisko (starší podoba slova hradiště) může označovat:

 Hradisko (Kroměříž) – část města Kroměříž v okrese Kroměříž
 Hradisko (okres Kežmarok) – obec na Slovensku v okrese Kežmarok
 Hradisko (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Svitavy
 Klášter Hradisko v Olomouci
 Hradisko (Bobravská vrchovina) (333 m) – vrch na území městské části Brno-Bosonohy s archeologickým nálezištěm
 Hradisko (518 m) – nejvyšší vrchol Litenčické pahorkatiny
 Hradisko (474 m) – vrch u obce Vrážné v okrese Svitavy s archeologickým nalezištěm
 Hradisko (Přední Cvilínský kopec) – kopec ve městě Krnově v Nízkém Jeseníku
 Hradisko – vrch v Kružberských cvičných skálách
 Hradisko (522 m) – kopec ve Vsetínských vrších se zříceninami hradu Rožnov 2 km jihozápadně od Rožnova pod Radhoštěm
 Hradisko (760 m), kopec na Českomoravské vrchovině, nad Poldovkou (obec Volfířov)
 Hradisko (773 m), kopec, součást NPR Pulčín - Hradisko
 Hradisko u Mušova (Burgstall) – archeologická lokalita poblíž dnes již zaniklé obce Mušov v okrese Brno-venkov
 Hradisko u Obřan – významná archeologická lokalita – hradiště pozdní doby bronzové v katastru dnešní brněnské čtvrtě Obřany
 Hradisko (431 m) – vrchol u Letohradu v Podorlické pahorkatině
 Hradisko (okres Prievidza) – přírodní památka na Slovensku v okrese Prievidza
Hradisko (Palkovické hůrky) – kopec a bývalý hrádek v Palkovických hůrkách v okrese Frýdek-Místek

podobné názvy
 Hradisko svatého Klimenta – poutní místo, národní kulturní památka a významná archeologická lokalita v Chřibech na okrese Uherské Hradiště
 Klášterní Hradisko – čtvrť Olomouce
 Malé Hradisko – obec na okrese Prostějov
 Staré Hradisko – keltské oppidum na katastru obce Malé Hradisko

Související články 
 Hradiště